Jastrebac je lahko:
 Jastrebac, Bujanovac (Srbija)
 Jastrebac, Vladičin Han (Srbija)
 Jastrebac, Vlasotince (Srbija)